Australian Open 2023 – gra podwójna kobiet na wózkach – zawody deblowe kobiet na wózkach, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce w dniach 24–28 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Pula nagród

Bibliografia 
 

Australian Open 2023
Australian Open – gra podwójna kobiet na wózkach